Роман IV Диоген () — византийский император в 1067—1071 годах из рода Диогенов; сын Константина Диогена, погибшего при Романе III Аргире, второй муж императрицы Евдокии Макремволитиссы. Роман IV Диоген был из рода военной аристократии и стал византийским императором после брака с овдовевшей Евдокией. Ему не удалось остановить турецкое нашествие на Византию, в 1071 его армия была разгромлена 26 августа 1071 года во время битвы при Манцикерте. Роман IV Диоген попал в плен, впоследствии был отпущен Алп-Арсланом за выкуп в 1,5 миллионов номизматов и 360 тысяч номизматов ежегодно. После возвращения из плена Роман IV Диоген был свергнут Михаилом VII Дука.

Биография

Ранние годы 
Роман IV Диоген был сыном военачальника Константина Диогена, происходил из знатной аристократической семьи из Каппадокии; согласно Л. Гумилёву этнический армянин. Его мать была дочерью магистр оффиция Василия Аргира — брата императора Романа III.

Военную карьеру Роман IV начинал на Дунайской границе. В армии и восточных фемах Роман IV опирался, прежде всего, на военачальников-армян. При императоре Константине Дуке был назначен правителем части фемы Болгария Средца в 1067 году.

Принадлежа к военно-патриотической партии, Роман с ненавистью относился к партии придворно-бюрократической, во главе которой стояли брат покойного царя, кесарь Иоанн Дука, и Пселл. Уличённый в заговоре, с целью добиться престола, Роман был схвачен и привезён в столицу, где вдовствующая царица Евдокия, при допросе арестованного, была поражена его мощной фигурой и благородной осанкой. Роман получил прощение и вскоре был возведён в сан магистра и стратилата.

Восхождение на престол 
Евдокия, наследовавшая престол вместе с тремя сыновьями Дуки, Михаилом, Андроником и Константином, вскоре убедилась, что ослабленному внешними и внутренними неурядицами государству может помочь только сильная рука воина, и решила вторично выйти замуж, хотя, по рассказу Скилиция, и дала обещание не вступать в новый брак. Придворный кружок, опасавшийся за своё влияние, ревниво следил за точным выполнением этого обещания, но патриоты наметили Романа как кандидата на престол. 31 декабря 1067 года Роман был тайно введён во дворец, а 1 января 1068 года Константинопольский Патриарх Иоанн VIII Ксифилин с одобрения сената обвенчал Евдокию и Романа, после чего Роман был коронован как император.

В силу договора, формально заключённого с Романом, титул царей носили, вместе с ним, и сыновья Дуки. Придворная партия ненавидела нового царя, мужественного, но малопроницательного и легко увлекавшегося. Её интриги проникли даже в армию, в среду высших офицеров. Стали ходить слухи, будто Роман намерен свергнуть Евдокию и сыновей Дуки, чтобы единовластно править государством.

Походы Романа IV Диогена против сельджуков 
Подобно великим царям Македонской династии, царь решился лично отправиться в поход на сельджуков, совершавших опустошительные походы на азиатские фемы. Но неуместная скупость и неспособность прежних правителей сократили ряды армии и деморализовали её; при всех стараниях, Роман мог собрать только разношёрстную массу туземных и наёмных воинов, недисциплинированных и не привыкших к совместным действиям. Тем не менее походы 1068 и 1069 годов были довольно удачны.

Дурные вести из Италии, где Роберт Гвискар взял Отранто и осадил Бари, последний опорный пункт греческого владычества, заставили Романа на время вернуться в Европу. В его отсутствие турки разбили Мануила Комнина, командовавшего армией, взяли и разграбили Хоны, а сам Алп-Арслан овладел важнейшей пограничной крепостью в восточной Армении — Манцикертом. Роман, во главе 100-тысячной армии, вновь занял Манцикерт.

Алп-Арслан предложил мир, отвергнутый царём; тогда у того же города произошла генеральная битва, во время которой измена Андроника Дуки и некоторых других офицеров погубила византийскую армию; сам царь был взят в плен, но через неделю отпущен Алп-Арсланом под условие выдачи сельджукских пленных и уплаты миллиона золотых (1071).

Получив известие о поражении Романа, которого сочли погибшим, придворные провозгласили регентство Евдокии и старшего царевича Михаила Дуки, ученика Пселла; но в действительности правил государством смертельный враг Романа, кесарь Иоанн. Когда было получено собственноручное письмо от Романа о скором прибытии его в столицу, встревоженная оппозиция потребовала от царицы, чтобы она объявила своего мужа лишённым престола; упорство царицы привело к изгнанию её из дворца и пострижению в монастырь, а императором был провозглашён Михаил (Парапинак). После нескольких неудачных столкновений с войсками, высланными из Константинополя, Роман заперся в киликийском городе Адане, где его осадил в 1072 году Андроник Дука и заставил сдаться под условием пострижения в монахи и отречения от престола. За это ему была обещана личная безопасность, подтверждённая от имени Михаила тремя митрополитами. Враги Романа не сдержали своего слова — он был ослеплён в Котиэйе и вскоре умер от ран.

Поражение при Манцикерте и, особенно, борьба Диогена с Дуками в 1071—1072 годов привели византийские вооружённые силы в состояние полной дезорганизации. Особенно пострадали контингенты восточных фем, фактически разгромленные в ходе этих событий. Можно констатировать, что к лету 1072 года византийская армия перестала существовать как единая организованная сила и окончательный удар по ней нанесли внутренние конфликты, а не внешний враг.

Предки

Примечания

Литература 

 Дашков С. Б. Императоры Византии. — , 1997.
 Рыжов К. Все монархи мира. Древняя Греция. Древний Рим. Византия. — , 2001.
 Скабаланович. Византийское государство и церковь в XI в. — 1884. — С. 96—109.
 С. Neumann. Die Weltstellung des byzant. Reiches vor den Kreuzzügen. — , 1894.
 Г. Герцберг. История Византии. / Перевод П. В. Безобразова. — , 1896.

Ссылки 

 Romanus IV Diogenes
 History of Michael Attaliates

Диогены
Монархи, попавшие в плен
Монархи, отрёкшиеся от престола
Монархи, насильно постриженные в монахи
Насильно ослеплённые
Византийские императоры XI века
Военнопленные Византии
Умершие в плену
Умершие от ран